

Patronyme 
Cuca est le surnom de plusieurs personnalités sportives brésiliennes : 
 Alexi Stival dit Cuca, footballeur puis entraîneur de football, né en 1963 ;
 Flavio Cuca, footballeur né en 1970.

Toponyme 

 Cuca, ville située dans le județ d’Argeș ;
 Cuca, commune située dans le județ de Galați.

Divers 
 Cuca (groupe), un groupe de rock.

Entomologie 
Cuca Navás, 1923 : un genre d’insectes de la famille des Myrmeleontidae.